Hasan Atiya Al Nassar – poeta iracheno
 Larry Nassar – osteopata della nazionale statunitense di ginnastica artistica e criminale statunitense
 Pablo Nassar – ex calciatore costaricano
 Samar Nassar – ex nuotatrice giordana